Windwhistle bezeichnet:
 einen Ort in Neuseeland, siehe Windwhistle (Neuseeland)
 einen Berg in den Allan Hills im antarktischen Viktorialand, siehe Windwhistle Peak